Joseph Maria von Radowitz kan syfta på:

Joseph Maria Ernst Christian Wilhelm von Radowitz (1797–1853), preussisk general och statsman
Joseph Maria Friedrich von Radowitz (1839–1912), tysk diplomat